Ortenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ortenberg (berg) – berg 996 meter över havet, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Ortenberg, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Ortenberg, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,